Selim (district), een Turks district in de provincie Kars
 Selim (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Selim